bitwa pod Custozą (1848)
 bitwa pod Custozą (1866)